Ruta Provincial 20 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 20, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 20, ruta provincial de Catamarca, Argentina.
Ruta Provincial 20, ruta provincial de Chubut, Argentina.
Ruta Provincial 20, ruta provincial de La Pampa, Argentina.
Ruta Provincial 20, ruta provincial de San Luis, Argentina.
Ruta Provincial 20, ruta provincial de Santa Cruz, Argentina.
Ruta Provincial 20, ruta provincial de Santa Fe, Argentina.